Kongsdal henviser til forskellige artikler:

 Kongsdal – et ejerlav og en landbrugsejendom i Undløse Sogn, Holbæk Kommune
 Kongsdal Skov – skovområde beliggende ca. 5 km øst for Mariager, Falslev Sogn.
 Kongsdal (Mariagerfjord Kommune) – bebyggelse ca. 5 km nordøst for Mariager ved Mariager Fjord
 Kongsdal (Nørup Sogn) – en bebyggelse i Nørup Sogn, Vejle Kommune